Nikolajevski vokzal (Николаевский вокзал; "Nicolaasstation") was voor de Oktoberrevolutie de naam van beide eindpunten van de spoorlijn Moskou - Sint-Petersburg, tegenwoordig heten zij:
Leningradski vokzal in Moskou
Moskovski vokzal in Sint-Peterburg